Le Francophonic Festival, créé par Nicolas Jeanneté via sa société de production Come4Event en 2003, est une émanation des Francofolies et est l'unique festival de musique française en Allemagne.

Éditions

En Allemagne 

Éditions en 2003, en 2004, 2006, 2007 et 2009. (Suspendu en 2005 et 2008 pour raison financière). Prochaine édition en .

Coup de projecteur annuel en Allemagne sur l'actualité musicale « made in France »,  Francophonic Festival présente chaque année au public mais aussi aux professionnels les nouvelles tendances des musiques actuelles francophones (Pop, rock, chanson, world/tradition, électro, fusion, Indie pop rock électro, musiques urbaines…)

Festival grand public, les spectateurs se composent en majorité de jeunes (78 % ont moins de 35 ans) : 4 800 places délivrées en 2007  (taux moyen de remplissage des salles : 70 %). 

Festival professionnel, le festival accrédite chaque année une centaine de journalistes (presse écrite, radio, télévision) et une cinquantaine de professionnels (tourneurs, programmateur de salles ou de festivals, labels, agence de promotion…) venus d’Allemagne. Depuis 2007, le festival invite également des professionnels issus des autres pays de l’est de l’Europe grâce notamment aux différents  liens professionnels tissés depuis plusieurs années  avec les lieux de création et de diffusion musicale en Europe de l’Est. Des rencontres et débats professionnels sont également organisés.
Une région française est en général l’invité d’honneur du festival

Avec pour signature « Melting Music », il accueille lors de chaque édition une vingtaine de groupe d’artistes francophones confirmés mais en développement sur la zone Europe de l’est, et également des jeunes talents de la nouvelle scène « made in France ».

La ligne artistique

La programmation est établie sur le principe de la découverte et du développement à l’export de l’artiste : appel d’offres et défrichage pour la nouvelle scène/jeunes talents en collaboration avec les sociétés civiles (entre autres ADAMI et Sacem) et des festivals français (le chantier des Francos), travail en amont sur les priorités exports du « Bureau export de la musique française » et des labels.

Ainsi beaucoup d’artistes sont invités pour y faire leur première scène en Allemagne, ou y présenter leur nouvel album ou encore pour rechercher un distributeur ou un label, le festival devenant ainsi « le moteur » de la sortie d’un album ou le précurseur d’une tournée plus importante.

Artistes 2009 : Peter von Poehl, Moriarty, Rachid Taha, Benjamin Diamond, Yuksek, Naive New Beaters, Data, Stuck in the Sound, etc. Cette édition a été organisée à Berlin seulement.

Artistes 2007 : Juliette Greco, Arno, Nosfell, Ayo, Vive la Fête, Daphné, Le Peuple de l'Herbe, Katel, Busy P, Wax Tailor, Babet, etc. Cette édition 2007 a été organisée à Berlin, Cologne et Munich.

Artistes 2006 : Louise Attaque, Emilie Simon, Sébastien Tellier, Rachid Taha, Mansfield.TYA, Marie Modiano, No Jazz, One Two, Para One, Sex in Dallas, etc. Cette édition a été organisée à Berlin, Cologne et Munich.

En Pologne 
Basé sur le même principe que l'édition allemande, le Francophonic Festival en Pologne a été organisé pour la première fois en 2007. L'initiateur de l'édition polonaise est Stéphane Wlodarczyk, représentant du Bureau Export de la musique française à Varsovie. Depuis, Stéphane organise chaque année une nouvelle édition de ce festival.  en .  en .
Produit en partenariat avec l'Institut français de Varsovie.

Autres pays d'Europe 

D'autres éditions sont en préparation en Roumanie et en République tchèque.

Liens externes 
 Site officiel Allemagne
 Site officiel Pologne

Festival de musique en Allemagne
Festival de musique en Pologne